Guyaanse hockeyploeg (mannen)
 Guyaanse hockeyploeg (vrouwen)